Valgus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Scriba 1790. Enligt Catalogue of Life ingår Valgus i familjen Cetoniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Valgus